Гайчур — топоним в Украине.

 Гайчур — железнодорожная станция, посёлок городского типа Терноватое, Запорожский район, Запорожская область.
 Гайчур — река, левый приток Волчей (бассейн Днепра).